Antoni Czaczkowski
 Iwan Czaczkowski (wzgl. Jan Czaczkowski)
 Josyf Czaczkowski (wzgl. Józef Czaczkowski)
 Józef Czaczkowski – warszawski litograf

Przypisy